Mower ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andrew Mower (* 1975), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Mike Mower (* 1958), britischer Jazzmusiker
 Morton Mower (1933–2022), US-amerikanischer Mediziner
 Patrick Mower (* 1940), britischer Schauspieler